Donega ima više značenja:
 Donega, Genoa
 Donega, Pavia